Le tournoi de tennis de Boston est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978 se dispute du 13 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Boston
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1978
Boston
Tennis aux États-Unis en 1978
Tennis en mars 1978